Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 1991 года прошёл 6—7 июля на стадионе «Моленвен» в Хелмонде (Нидерланды). В те же сроки в британском Сток-он-Тренте состоялся финал B, а в датском Орхусе — финал C. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 64 многоборца из 11 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в финале A на следующий год.

Результаты

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Финал B 
Финал B состоялся 6—7 июля в британском Сток-он-Тренте.

Финал C 
Финал C состоялся 6—7 июля в датском Орхусе.

Литература

Ссылки 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июль 1991 года
Спорт в Нидерландах в 1991 году
1991 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Хелмонде